Ма́ртин Лу́ис Э́мис (; 25 августа 1949 года, Оксфорд) — английский прозаик и критик.

Биография 
Родился в семье писателя Кингсли Эмиса, был средним из троих детей; старшего брата звали Филлип, а младшую сестру — Салли. Родители его, Хилли и Кингсли, развелись, когда ему было двенадцать. После развода родителей дети вместе с матерью жили в Испании на Майорке. Отец его затем был женат на известной английской писательнице Элизабет Джейн Говард. По словам знакомых семьи Эмис, именно она вдохновила своего пасынка Мартина всерьёз заняться литературой.

Эмис окончил Эксетер колледж в Оксфорде. После Оксфорда получил работу в Times Literary Supplement. В возрасте 27 лет стал литературным редактором New Statesman. Эмис регулярно и успешно сотрудничал с престижными литературными журналами Sunday Telegraph, Independent, London Review of Books, New York Times Book Review, Atlantic, Esquire и New Yorker.

Библиография 
 1973 — Записки о Рейчел ()
 1975 — Мертвые младенцы ()
 1978 — Успех ()
 1981 — Другие люди: Загадочная история ()
 1982 — Вторжение космических пришельцев ()
 1985 — Деньги: Записка самоубийцы ()
 1986 — Ад для слабоумных и другие поездки в Америку ()
 1987 — Монстры Эйнштейна ()
 1989 — Лондонские поля ()
 1989 — Ночной поезд ()
 1991 — Стрела времени, или Природа преступления ()
 1995 — Информация ()
 1999 — Тяжелая вода и другие рассказы ()
 2000 —  — мемориальная премия Джеймса Тейта Блэка
 2010 — Беременная вдова ()
 2012 — Лайонел Асбо: государство Англия ()
 2014 — Зона интересов ()

Публицистика 
 2002 — Коба Грозный ()

Награды 
 1974 — Премия Сомерсета Моэма за «Бумаги Рейчел»

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 Мартин ЭМИС: конец эпохи невинности
 «Мне как писателю Сталин понятен». Интервью с британским классиком Мартином Эмисом

Писатели Великобритании
Выпускники Оксфордского университета
Лауреаты мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка